Крос () е музикална група в Лондон.

Представлява страничен проект на Роджър Тейлър (барабаниста на „Куийн“), който съществува от 1987 до 1993 г. Въпреки че Тейлър е барабанист, в „Крос“ той се изявява като ритъм китарист и основен вокалист.

В този период групата издава 3 албума. От своя дебют „Крос“ включват в албумите си класически рок и денс музика, но групата не се радва на голям търговски успех.

Дискография

Студийни албуми

Сингли

Източници

Външни препратки 
 Queenpedia
 Руски фен сайт
 Крос – фен сайт 

Английски рок групи
Музикални групи в Лондон
Куийн